Александр Васке (, род. 31 марта 1975 во Франкфурте-на-Майне, ФРГ) — немецкий теннисист; полуфиналист двух турниров Большого шлема в мужском парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2005, Открытый чемпионат Франции-2006); победитель четырёх турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Александр — потомственный спортсмен: его дед выигрывал немецкий национальный чемпионат по фигурному катанию, отец — Андреас — банкир, в свободное время играющий в теннис, в том числе и в клубном чемпионате страны. Мать Александра зовут Гудрун, у него также есть брат Себастьян.

Немец впервые попробовал себя в теннисе в два года, но серьёзно занялся этим видом спорта лишь в четырнадцать, затем сразу переключившись на клубные и профессиональный турниры. В 1997—2000 годах Васке учился в США: в  и играл за него в NCAA.

Лучший удар немца подача, любимые покрытия — быстрого типа (трава, зальный хард и ковёр).

Спортивная карьера 
Параллельно с учёбой в Северной Америке, Александр начал себя пробовать и в различных соревнованиях протура то в США, то в Европе. Проведя свои первые матчи на подобном уровне в 1998 году, Васке потратил четыре года. чтобы пройти путь от локальных побед и даже титулов на «фьючерсах» и «сателитах» к месту в Top200 одиночной классификации. В октябре 2000 года пришёл первый сравнительно крупный успех в карьере немца — первый титул на соревнованиях категории ATP Challenger — в Гвадалахаре Александр вместе с Хьюго Армандо выиграл парные соревнования. Турниры в дуэте и дальше получались у Васке заметно лучше, но его главной целью участия в протуре долгое время были именно одиночные соревнования, где какие-либо крупные успехи были крайне скудны и вместо того, чтобы наиграть с кем-либо стабильную пару, могущую стать одной из сильнейших в мире немец предпочитал играть небольшие турниры, максимально поддерживая свой одиночный рейтинг.

В 2001 году пришёл первый крупный успех в рамках основного тура ATP: Александр в паре со швейцарцем Иво Хойбергером добрался до полуфинала соревнований в Дохе, попутно оставив не у дел пары Карим Алами / Хишам Арази и Ненад Зимонич / Давид Приносил. Первого парного финала на этом уровне пришлось ждать ещё четыре года — лишь в апреле 2005 года, при поддержке Флориана Майера, Васке добрался до этой стадии на турнире в Мюнхене. Постепенно поднимался уровень результатов и в одиночном разряде: серия стабильно высоких результатов на «челленджерах» позволила к концу 2002 года войти и закрепиться во второй сотне, но путь дальше был куда труднее и немец, в итоге, за следующие четыре года не без труда смог взобраться в первую сотню, попутно записав на свой счёт пять титулов в подэлитном туре ATP. Несколько раз Васке играл в основной сетке турниров Большого шлема в одиночном разряде, но лишь дважды выиграл хотя бы матч — на Уимблдоне в 2002 году он сломил сопротивление Андреа Гауденци, а на Roland Garros четыре года спустя — Фернандо Висенте. В 2005 году к Васке пришла его самая значимая победа в одиночном разряде — на травяном призе в Халле он смог обыграть Рафаэля Надаля, до того несколько месяцев бывшего непобедимым на соревнования протура.

Выйдя на приемлемый уровень результатов в одиночном разряде, немец стал всё чаще появляться на крупных турнирах и в паре: в январе 2005 года не вполне ожидаемо сработал случайный альянс с Юргеном Мельцером — немецкоговорящая пара переиграла в первом круге Australian Open первую пару посева — Марка Ноулза и Даниэля Нестора и, в итоге, дошла до полуфинала. Летом Александр в паре с Райнером Шуттлером добрался до четвертьфинала Уимблдона, а через год вышел в полуфинал на Roland Garros — уже вместе с Андреем Павлом. Пара с румыном и другим соотечественником — Михаэлем Кольманом — была одной из самых результативных в карьере Александра: вместе с Павлом он сыграл два своих самых статусных финала в карьере в протуре — в Роттердаме и в Барселоне, а с Михаэлем сыграл половину своих финалов в протуре на высшем уровне. В 2007-11 годах немец резко сократил количество своих выступлений в протуре, борясь с болями в локте и сделав на нём четыре операции. В октябре 2011 года Васке последний раз сыграл в финале парного турнира ATP: в Бангкоке, а осенью следующего года завершил активную игровую карьеру.

В 2004-07 годах Васке несколько раз призывался в сборную страны в Кубке Дэвиса, успев за это сыграть в девяти встречах (в том числе в одной одиночной) и проиграв лишь один матч. В этот же период он играл и за команду Германии в командном кубке мира и дважды доходил до финала турнира.

В 2010-м году Александр вместе с соотечественником Райнером Шуттлером организовал в Оффенбахе совместный теннисный университет. Вскоре в клубе стали работать ряд бывших и нынешних сравнительно известных теннисистов Германии и мира, в том числе и одни из лидеров немецкого женского тенниса того времени — Анжелика Кербер и Андреа Петкович. Сам Васке попробовал себя не только в административной работе, но и в тренерской, помогая в подготовке к турнирам соотечественнику Томми Хаасу.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (8)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы командных турниров (2)

Победы (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в отборочном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Сайт академии Васке/Шуттлера 

Теннисисты Германии
Теннисные тренеры Германии